Masters of Hardcore на данный момент является крупнейшим и известнейшим габбер лейблом звукозаписи.

Основан в 1995 в Занстад, Нидерланды Eugenio Dorwart(DJ's Bass-D), Matthijs Hazeleger(King Matthew) и Marc Out(DJ Outblast) для объединения таких DJ хардкор сцены, как DJ Buzz Fuzz, DJ Paul Elstak, The Masochist. MOH организует вечеринки не только в Нидерландах, но и в Германии, Бельгии, Великобритании, Испании, России.

Артисты 
 Akira
 Amnesys
 Angerfist
 Art of Fighters
 Base Alert
 Bass D - King Matthew
 Bountyhunter
 Broken Minds
 Div cee
 Catscan
 Chosen Few
 DJ AniMe
 DJ Gizmo
 DJ Korsakoff
 Day-mar
 DJ Nosferatu
 DJ Outblast
 DJ Promo
 DJ Paul (Paul Elstak)
 Endymion
 Endonyx
 Hellsystem
 Ophidian
 Noizefucker
 Noize Suppressor
 Neophyte
 Predator
 PsychoMentos
 Tha Playah
 The Stunned Guys
 Tommyknocker
 Miss K8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Masters of Hardcore на Discogs
 MOH Radio — SHOUTcast радио
 iTunes подкасты DJ Outblast
 канал на youtube

Лейблы звукозаписи Нидерландов
Лейблы электронной музыки
Компании, основанные в 1995 году
Хардкор-техно